Żabieniec (Koejavië-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Aleksandrowski
 Żabieniec (powiat Garwoliński), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Garwoliński
 Żabieniec (powiat Piaseczyński), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Piaseczyński
 Żabieniec (powiat Pruszkowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Pruszkowski
 Żabieniec (Ermland-Mazurië), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Mrągowski

Zie ook 
 Żabiniec (doorverwijspagina)